Венцы на Венере — это кольцевые структуры размером от 150 до 600 км, впервые обнаруженные АМС «Венера-15» и «Венера-16» Они очень непохожи на кольцевые структуры Марса, Меркурия и Луны и являются результатом активности недр планеты. Венцы Венеры названы женскими именами, так как из всех крупных и давно известных планет только Венера носит женское имя. Причём в первую очередь это имена богинь земледелия и плодородия. Название состоит из слова «венец» и его названия в родительном падеже, например: «венец Деметры».

Список венцов

См. также 
 Список геологических структур объектов Солнечной системы

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Номенклатура венцов Венеры

 
Венера